Biologia:
Bioritme, variació en la funció i en alguns dels elements estructurals d'un organisme que es dona de forma periòdica i predictible
 Música:
 BioRitme (festival) festival musical que se celebra anualment, des de l'any 2013, al municipi de Vilanova de Sau, al voltant del Pantà de Sau